Lobochesis är ett släkte av ringmaskar. Lobochesis ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Lobochesis